Elitserien i ishockey 2012/2013 var den 38:e säsongen av den svenska Elitserien i ishockey. Skellefteå AIK vann grundserien på 114 poäng och även SM-slutspelet.

Nykomlingar för säsongen var Rögle BK, vilka ersatte Djurgårdens IF. Nykomlingarna Rögle hamnade dock efter säsongen i Kvalserien tillsammans med Timrå IK, och båda klubbarna degraderades till Allsvenskan.

Deltagande lag

Grundserien

Förlopp 
NHL-lockouten ledde till en långdragen kontrovers kring om NHL-spelare skulle få tas in på korttidskontrakt. Elitserieklubbarnas egen organisation Svenska Hockeyligan AB beslöt att förbjuda sådana kontrakt eftersom det skulle riskera klubbarnas ekonomi. Modo, Frölunda och Brynäs tog in NHL-spelare ändå, vilket ledde till slitningar med övriga klubbar. Samtidigt blev frågan juridiskt utredd: Konkurrensverket gav det preliminära beskedet att Hockeyligan inte fick förbjuda enskilda klubbar att ta in spelare, men Marknadsdomstolen gav ett utslag åt andra hållet och slog fast att förbudet var juridiskt korrekt. Slutsatsen blev därmed i praktiken ett nej till NHL-kontrakten.

Växjö Lakers tränare Janne Karlsson sparkades i oktober 2012, efter att laget hamnat sist i tabellen, och i december sparkade AIK sin tränare Per-Erik Johnsson. Rögle petade sin huvudtränare Dan Tangnes i januari 2013, och han blev istället assisterande tränare bakom Janne Karlsson (med ett förflutet som HV71-tränare, alltså inte samme man som tränat Växjö Lakers).
Anders Forsberg, Skellefteås tränare, sparkades i februari 2013 - betydligt mer oväntat än de övriga fallen av sparkade tränare eftersom Skellefteå AIK ledde serien vid tillfället och Forsberg tidigare lett laget till två raka SM-finaler. Skälet var att SAIK:s styrelse var missnöjda med att Forsberg gjort klart med en ny klubb till nästa säsong, och berättat det för spelarna..
För fjärde säsongen i rad spelades en utomhusmatch. Det var då Brynäs IF firade 100 år som förening, och tog emot Timrå IK på tillfälliga Gävlebocken Arena. Brynäs IF vann med 3–0 inför  åskådare. Gävlebocken Arena var uppbyggd bredvid den ordinarie Läkerol Arena. Matchen spelades den 8 december 2012..
Färjestadsmålvakten Alexander Salák slog under säsongen rekordet som den som hållit nollan längst i grundserien. Det nya rekordet ligger på 204 minuter och 47 sekunder.
HV71:s kapten Johan Davidsson tog rekordet som tidernas poängkung i grundserien och slutspelet. Den 30 december 2012 gjorde han sin 659:e poäng, vilket betydde att han passerat Jörgen Jönssons rekord.
TV-rättigheterna till Elitserien omförhandlades under våren 2013. C More och Hockeyligan kom då överens om ett nytt fyraårskontrakt som innebar att C More behåller rättigheterna till och med säsongen 2017/2018.
Den sista omgången i grundserien spelades den 5 mars 2013 och seriesegrarna Skellefteå nådde 114 poäng. AIK och Växjö slutade mellan strecken, medan Timrå och nykomlingarna Rögle hamnade i Kvalserien där de båda degraderades till Hockeyallsvenskan. Finalen kom att bli ett rent Norrlandsderby mellan Skellefteå och Luleå, och Skellefteå tog hem SM-guldet efter 4–0 i finalserien.
Publiksnittet i Elitserien sjönk med 10,5% från 6 385 till 5 717 åskådare per match, det lägsta talet sedan säsongen 2002/2003. Därmed blev Elitserien femte mest publiklockande bland de professionella ishockeyserierna (fjärde i Europa) – efter NHL, NLA, DEL och KHL. Säsongen 2011/2012, hade Elitserien näst högsta publiksnittet bland professionella ishockeyserier (först i Europa).

Poängtabell

Resultattabell

Spelarstatistik 
Poängliga

Målvaktsliga

Slutspel 
Åtta lag gör upp om Le Mat-pokalen och titeln som Svenska mästare. Samtliga matchserier avgörs i bäst av sju matcher.

Slutspelsträd
Vilka lag som möts i kvartsfinal avgörs genom att det bäst placerade laget i grundserien väljer motståndare mellan lagen placerade på position 5–8 i tur och ordning.

Slutspelsmatcherna

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Spelarstatistik 
Poängliga

Målvaktsliga

Kvalserien 

Kvalserien resulterade i att Örebro och Leksand kvalificerade sig för Elitserien, medan Timrå och Rögle flyttades ner till Hockeyallsvenskan.

Arenor

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Sport i Sverige 2012
Sport i Sverige 2013
Ishockeysäsongen 2012/2013
2012/2013